U 51 bezeichnet:
 SM U 51, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 51 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U51